C5H9N3 – formula molecolare del betazolo
C5H9N3 – formula molecolare dell'istamina

Formule molecolari